Святая родня, Семья Святой Анны () — название иконографической композиции в западноевропейском искусстве, которая изображает многочисленную семью Иисуса Христа по боковым линиям — его бабушку святую Анну со всем её потомством — тремя дочерьми и внуками, из которых пятеро стали апостолами. Опирается на созданную средневековыми католическими теологами в IX веке концепцию trinubium, согласно которой святая Анна была замужем трижды и имела трёх дочерей по имени Мария. Эта концепция была позднее отвергнута католической церковью на Тридентском соборе 1545 года.

Описание 

Во всех изображения Святой родни доминирующую роль играют женщины. В ранних типах центральной фигурой является Анна. Дева Мария сидит рядом с ней, зачастую чуть пониже. По сторонам от них расположены две другие дочери Анны. Дети играют на полу или сидят на коленях матерей. Мужья имеют второстепенную, незаметную роль, обычно расположены на заднем фоне. В более поздних изображениях Богоматерь изображается наравне с Анной (они могут сидеть на троне вдвоем), либо вообще вытесняет её с центрального места.

Богословская концепция 
Иконография Святой родни изображает неопределённый момент времени, вероятно в Назарете, относящийся к первым годам жизни Иисуса.

Не следует путать Святую родню с изображением Родословия Иисуса (Древом Иессеевым), где изображаются прямые предки Христа. В данном случае рисуются только его современники: кровные родственники по боковым линиям, то есть кузены. Тип является развитием Святого семейства (Марии, Иосифа и Иисуса), которые могли изображаться с Анной, Елизаветой и Иоанном Крестителем — непосредственными родственниками Иисуса, названными в Писании.

Прочие точные родственные взаимоотношения Иисуса в Евангелиях не обозначены: хотя упоминаются его «братья», это вступает в конфликт с концепцией девственности Марии (см. проблема сродников Господних). Таким образом, было придумано несколько теорий для превращения этих братьев в кузенов (или в сводных братьев, например, сыновей Иосифа Обручника от первого брака). В основу иконографии Святой родни легла одна из тех версий, где они стали его кузенами.

Основой для создания композиции послужила апокрифическая традиция trinubium Annae («Трёх браков Анны»), известная прежде всего по «Золотой легенде». Согласно ей, Анна (бабушка Христа), оставшись вдовой после смерти Иоакима, выходила замуж ещё дважды, и у неё родилось ещё две дочери, которых также как и первую (Богородицу), назвали Мариями:

{| align="center" class="standard"
|+
! |Латынь
! |Перевод
|-----
| <poem>Anna solet dici tres concepisse Marias,Quas genuere viri Joachim, Cleophas, Salomeque.
Has duxere viri Joseph, Alpheus, Zebedeus.Prima parit Christum, Jacobum secunda minorem,
Et Joseph justum peperit cum Simone Judam,Tertia majorem Jacobum volucremque Johannem.</poem>
| Анна, обычно говорят, родила трех Марий,
Которых ей дали её мужья Иоаким, Клеопа и Саломий.
Этих [Марий] Иосиф, Алфей, и Зеведей взяли в жёны.
Первая родила Христа; вторая — Иакова Младшего,
Иосифа Иуста, с Симоном [и] Иудой;
Третья — Иакова Старшего и крылатого Иоанна.
|+
|}

Первым теологом, сформулировавшим этот trinubium, был Хаймо Хальберштадтский (IX век) в своей «Historiae sacrae epitome». Эта концепция Святой родни подтвердилась в 1406 году мистическим видением св. Колетты Буале, которой явилась Анна с тремя дочерьми и внуками.

В 1545 году концепция трёх мужей Анны была запрещена Тридентским собором как апокрифическая традиция, да и начиная со своего распространения в XII веке она вызывала недовольство ряда теологов, которые считали, что идея множественных браков и детей Анны несовместимы с чистотой и святостью, которые должны характеризовать мать Богородицы. (Ср. с распространившейся в то же время ровно противоположной идеей о непорочном зачатии девы Марии, которое согласно доктрине францисканцев, вообще произошло в результате объятия и поцелуя её родителей у Золотых Ворот).

 Персонажи 
Таким образом, родословное древо персонажей Святой родни выглядит так:

В стандартной полной версии картины насчитывается 6 мужчин, 4 женщины и 7 детей — всего 17 человек (Анна, три мужа, три дочери, три зятя и семь внуков).

 Святая Анна Святой Иоаким — 1-й муж Анны, сын Варпафира Клеопа — 2-й муж, брат Иоакима, первого мужа
 Саломий — 3-й муж
 Дева Мария — первая дочь.
 Иосиф Обручник, её муж.
 Мария Клеопова (Иаковлева, Иосиева — по сыновьям) — 2-я дочь.
 Алфей, её муж.
 Мария Зеведеева (Саломея) — 3-я дочь,
 Зеведей — её муж.
 Иисус Христос — сын девы Марии. Далее идут сыновья Марии Клеоповой:
 Апостол Иаков Алфеев (или же Иаков Младший)
 Апостол Симон Зелот Апостол Иуда Фаддей Апостол Иосиф «Иуст» (Праведный) — апостол от 70. Далее идут сыновья Марии Зеведеевой:
 Апостол Иаков Зеведеев Апостол Иоанн Богослов.
 Существует ещё более крупный вариант, на 26 человек, существовавший в Нидерландах. Дополнительно появляются:
 Ysachar (или Stolanus, Stollanus) — отец Анны
 Сусанна (или Emerentia) — мать Анны
 Исмерия — сестра Анны
 Эфраим — её муж
 Праведная Елизавета — дочь Исмерии
 Захария, её муж.
 Eliud — сын Исмерии
 Emerentia — его жена
 Иоанн Креститель — сын Елизаветы
 Дополнительно:
 Memelin — дочь Элиуда
 Enim — её муж
 Святой Серватий — их сын

Таким образом, потомство Анны оказалось очень разветвлено. Хотя логично предположить разницу в возрасте между внуками Анны, в искусстве они все выравниваются по возрасту и рисуются младенцами. Кроме того, хотя два первых мужа Анны к моменту её третьего брака уже скончались, обычно эти трое мужчин изображаются рядом, что является некоторым анахронизмом.

 История сложения 

Подобные изображения были по большей части распространены в Германии и Нидерландах, встречаются во французском и фламандском искусстве, намного реже — в Италии (по преимуществу, в Трентино — Альто-Адидже, находившемся под влиянием немецкого искусства). В общей массе своей они немногочисленны и создавались преимущественно в к. XV — нач. XVI вв. Помимо живописных изображений, сохранились также скульптуры и витражи.

Причиной их возникновения стал рост популярности святой Анны в это время. В Германии основывались многочисленные церкви в её честь и воздвигались алтари. Была создана иконография Anna selbdritt — практически женский эквивалент Троицы. Буржуазия, окрепнув после чумы, стала все больше и больше почитать семью, и бабушка Иисуса стала семейной покровительницей. Кроме того, стоит отметить принципиальный интерес позднего Средневековья к генеалогическим построениям. Тесно переплетённые родственные связи, в которых оказывался включенным Христос в системе Святой родни, были типичным продуктом позднесредневековой культуры. Поскольку в средневековье жизнь Христа служила примером для собственной жизни, наличие у него большого числа родственников подтверждали социально-экономическое значение института семьи вообще — особенно для среднего класса. Ведь если вы не принадлежали к аристократии, вы могли бы демонстрировать свою власть через союзы с другими важными семьями. Род определял место человека в обществе, и его почитание (в том числе создание молитвенных образов) стало типичным.

После запрета сюжета Тридентским собором он развивается в тип семейного портрета, изображающий, к примеру, членов императорской семьи, но с сохранением новозаветных имён (как на картине Кранаха).

Среди наиболее известных примеров изображения сюжетов — Ортенбергский алтарь и фреска Hirschhorn. В XVI веке существовал анонимный живописец, известный под прозвищем Мастер Святой родни''. К сюжету обращались такие художники, как Кранах, Бальдунг, Мартин Шаффнер, Квентин Матсис и Мартин де Вос.

Примечания

Литература 
 Werner Esser: Die Heilige Sippe. Studien zu einem spätmittelalterlichen Bildthema in Deutschland und den Niederlanden. Dissertation, Universität Bonn 1986
 B. KLEINSCHMIDT, Das Trinubium (Dreiheirat) d. hl. Anna in d. Legende, in: Theologie u. Glaube 20, 1928.
 BOEREN, P.C. La légende de Passecrate et la Sainte parenté. Amsterdam : North-Holland,1976. Brochure. 28 pp. (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 39, No. 2). ISBN 0720483220
 Hall, Thomas N. The earliest Anglo-Latin text of the Trinubium Annae (BHL 505zl), in Via crucis, 104—137.

Ссылки 

 Галерея на biblical-art.com

Иконография Богоматери
Христианская иконография
Иисус Христос
Богородица
Святое семейство